Каролин Оффигстад Кноттен (; род. 6 января 1995 года в Тромсё, Норвегия) — норвежская биатлонистка, призёр этапов Кубка мира.

Спортивная карьера 
Каролин Кноттен начала заниматься биатлоном в 2002 году. В сезоне 2016/2017 года дебютировала на Кубке IBU, на следующий год на Чемпионате Европы, но особых успехов не достигла. Первый старт на Кубке Мира — 8 декабря 2018 года, спринтерская гонка в Поклюке, где Каролин показала 75-ый результат. По ходу этого сезона ей удалось два раза попасть на подум Кубка IBU (Обертиллах, супер-спринт, 3 место и Мартелл, масс-старт, 60, 2 место).

В сезоне 2019/2020 Кноттен закрепилась в основном составе сборной Норвегии на Кубке мира. Четыре эстафеты с её участием стали победными для норвежек (Эстерсунд, Хохфильцен, Рупольдинг, Нове-Место). Приняла участие спортсменка и в Чемпионате мира-2020, проводившемся в Анхольце/Антерсельве. Но в первой же гонке (спринте) показала неутешительный результат — 75 место и в последующие гонки тренеры её не заявили.

29 ноября 2020 года Каролин впервые попала на подиум в Кубке мира в личных гонках. Это произошло в спринтерской гонке на открытии сезона в финском Контиолахти, где спортсменка поразила все мишени и отстала от победительницы Ханны Эберг на +37.8 секунды.

Выступления

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Открытые Чемпионаты Европы 

Биатлонисты Норвегии